Lysimacheia (griechisch Λυσιμάχεια; lateinische Form Lysimachia) ist der Name zweier antiker Städte:

 in Ätolien, siehe Lysimacheia (Ätolien)
 am Hellespont, siehe Lysimacheia (Thrakien)

Siehe auch:
 Lysimachia